Стани един от нас е студиен албум на българската RAC / Ой! група Бранник, издаден през 2008 година. В албума има десет изцяло нови парчета. В музикално отношение групата не е изневерила на стила си и парчетата са както „тежки“, така и мелодични.

Песни 
Списък на песните в албума:

Източници

Външни препратки 
  Стани един от нас в Rac-forum.org
 

Албуми на Бранник
Музикални албуми от 2008 година